Gullo ist der Familienname folgender Personen:
 Fausto Gullo (1887–1974), italienischer Rechtsanwalt und Politiker
 Giovanni Gullo (* 1983), italienischer Skilangläufer